Presidente Prudente (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Presidente Prudente (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Presidente Prudente (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo